Németország
Remlingen, település Alsó-Szászországban
Remlingen, település Bajorországban